bede (belasting)
Beda, Engelse monnik, Bijbelgeleerde en geschiedschrijver.
gebed